

События

Первое полугодие

Январь 
 1 января: 
 стоимость проезда в Петербургском метрополитене составила 60 рублей.
 продлена Красная линия Дубайского метрополитена на 4,4 км, открыты 3 станции.
 в Московском метрополитене впервые в   истории России снят запрет на управление поездов женщинами.
 2 января
 стоимость разовой поездки в Московском метрополитене по карте «Тройка» составила 42 рубля (на 2 рубля выше прежнего тарифа).
 Продлены линии 8 (+11 станций, 17,6 км) и 11 (+1 станция, 3,7 км) Уханьского метрополитена.
 15 января — Бангалорский метрополитен, продление Зелёной линии (линия 2), 5,8 км.
 20 января — Чунцинский метрополитен, продление линии 5 (17,9 км) и замыкание кольцевой линии 0 (7,3 км).
 23 января — Шанхайский метрополитен, новая линия 15 (42,3 км).

Февраль 
 14 февраля — Ченнайский метрополитен, продление Голубой линии (8,6 км).
 17 февраля — в Петербургском метрополитене началась замена аудиозаписей Михаила Быкова на аудиозаписи Александра Кремнёва.
 22 февраля — Калькуттский метрополитен продление Первой линии (4,2 км).
 27 февраля — Монтеррейский метрополитен, открытие линии 3 (7,5 км).

Март 
 16 марта — Тегеранский метрополитен, продление линии 6.
 26 марта — Цзинаньский метрополитен, открытие линии 2 (36,4 км).
 27 марта — Сеульский метрополитен, продление линии 5 (3 км).
 28 марта — открыт Лоянский метрополитен, линия 1 (19 станций, 25,3 км).

Апрель 
 1 апреля — открыты станции  и  в составе Большой кольцевой линии Московского метрополитена.
 16 апреля — Чунцинский метрополитен, открытие новой линии «Chongqing Yunba» (15,4 км).
 23 апреля — Туринский метрополитен, продление Первой линии (2 станции, 1,7 км).
 24 апреля — Софийский метрополитен, открыто продление линии 3 (4 станции, «Красное село» — «Горна Баня», 4 км).
 25 апреля — запущен Тайчжунский метрополитен.
 28 апреля — Гуйянский метрополитен, открытие линии 2 (синей) (32 станции, 40,6 км).

Май 
 22 мая — Сеульский метрополитен, продление линии 7 до Инчхона (4,2 км)
 29 мая — Стамбульский метрополитен, открытие линии 9, 2 км.
 31 мая — Бакинский метрополитен, продление линии 3 на 1 станцию, 1,4 км.

Июнь 
 1 июня — Дубайский метрополитен, продление Красной линии (9 км).
 10 июня — в Петербургском метрополитене повторно открыта станция «Зенит», закрытая 2 апреля 2020 года. Во время закрытия станция была переименована из «Новокрестовской» и оформлена в стиле футбольного клуба «Зенит».
 25 июня — Сямыньский метрополитен, открытие линии 3 (26,3 км).
 26 июня — Сюйчжоуский метрополитен, открытие линии 3 (4,7 км).
 28 июня:
 Чанчжоуский метрополитен, открытие линии 2 (15 станций, 19,8 км).
 Метрополитен Ханчжоу, открытие Линии 8 (17,1 км) и пригородной линии до Хайнина (46,5 км).
 Метрополитен Сучжоу, открытие Линии 5 (34 станции, 44 км).
 29 июня:
 Сианьский метрополитен, продление Линии 14 (13,7 км).
 Чжэнчжоуский метрополитен, продление Линии 3 (4,7 км).

Второе полугодие

Июль 
 5 июля:
 Манильский метрополитен, продлена Линия 2 (3,8 км).
 открыт Шаосинский метрополитен, Линия 1 (20,3 км).
 9 июля:
 открыта после реконструкции станция  Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена, закрытая с 22 февраля 2020 года.
 открыта станция «» линии U5 Берлинского метрополитена.
 25 июля — Барселонский метрополитен, продление линии L5.

Август 
 2 августа — Метрополитены Бангкока, открытие Красной линии.
 6 августа — Делийский метрополитен, продление Розовой линии на 1,4 км.
 10 августа — CPTM (Сан-Паулу), продление линии 9 (Изумрудной).
 26 августа — Пекинский метрополитен, продление линии 7 (1,8 км).
 28 августа — Сингапурский метрополитен, продление линии Томсон — Восточное побережье, 14 км.
 30 августа — Бангалорский метрополитен, продление линии 2 (пурпурной), 7,5 км..
 31 августа — упразднение «Метростроя».

Сентябрь 
 17 сентября — Метрополитен Ханчжоу, продление Линии 7 и Линии 9 (6 км).
 18 сентября — Делийский метрополитен, продление Серой линии, 1 км
 19 сентября — Харбинский метрополитен, открытие Линии 2 (Зелёной), 28,7 км..
 20 сентября — Лондонский метрополитен, продление Северной линии (3,2 км).
 28 сентября — Метрополитен Гуанчжоу, открыта экспресс-линия 18 (58,3 км, 8 станций).

Октябрь 
 5 октября — наделение АО «Метрострой Северной Столицы» статусом единственного поставщика на проектирование, строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры внеуличного транспорта.
 8 октября — Чанчуньский метрополитен, продление линии 2 (3 станции, 4,4 км).
 30 октября — Легкорельсовый транспорт Ыйджонбу, продление (0,8 км).

Ноябрь 
 3 ноября — открыт метрополитен Уху, линия 1 (25 станций, 30,4 км).
 6 ноября:
 Метрополитен Ханчжоу, продление линии 6 (9 км)
 открыт Ханойский метрополитен, одна линия, 12,8 км..
 7 ноября — Барселонский метрополитен, продление линии L10 Sud (2,4 км).
 26 ноября — Харбинский метрополитен, продление линии 3 (два участка — 6 км и 16,1 км).

Декабрь 
 7 декабря:
 Тяньцзиньский метрополитен, продление линии 5 (1,9 км).
 открытие западного, южного и юго-западного участков Большой кольцевой линии Московского метрополитена в составе станций , , , , , , , , . В составе этого же участка открыта после реконструкции станция .
 16 декабря — Наньнинский метрополитен, открыта линия 5 (17 станций, 20,2 км).
 17 декабря:
 Метрополитен Уси, открыта линия 4 (17 станций, 25,4 км).
 Открыта станция «Вила-Сония» Линии 4 (Жёлтой) метрополитена Сан-Паулу. Продление 1,5 км.
 18 декабря — Сеульский метрополитен, на линии 8 открыта станция «Namwirye».
 26 декабря:
 Хэфэйский метрополитен, открыта линия 4 (30 станций, 41,4 км).
 Лоянский метрополитен, открыта линия 2 (15 станций, 18,2 км).
 Открыта Линия 4 (Зелёная) Наньчанского метрополитена (29 станций, 39,6 км).
 Уханьский метрополитен:
 открытие Линии 5 (34,6 км).
 продление Линии 6 (7 км).
 открытие Линии 16 (31,7 км).
 28 декабря:
 Нанкинский метрополитен:
 продление Линии 2 (5,4 км).
 открытие пригородной Линии S6 (43,6 км).
 Метрополитен Нинбо, открытие Линии 5 (27,6 км).
 Тяньцзиньский метрополитен:
 открытие Линии 4 (19,4 км).
 продление Линии 6 (15,3 км).
 Метрополитен Уху, открытие Линии 2 (15,8 км).
 Фошаньский метрополитен, открытие Линии 2 (32,4 км).
 Шэньчжэньский метрополитен, открытие Линии 20 (8,4 км).
 29 декабря:
 открыт Канпурский метрополитен в составе одной линии длиной 8,7 км.
 Открыта станция «Жардин-Колониал» Линии 15 (Серебряной) метрополитена Сан-Паулу. Продление 1,7 км.
 30 декабря:
 Шанхайский метрополитен:
 открытие Линии 14 (38,2 км).
 продление Линии 18 (20,1 км).
 Метрополитен Циндао, продление Линии 1 (38,3 км, включая примерно 4-километровый подводный участок).
 31 декабря — Пекинский метрополитен:
 открытие станции «Pingguoyuan» на Линии 6.
 постройка центрального участка Линии 8, который обеспечит сквозное движение на линии.
 продление Линий 14, 16, Чанпин (1,5 км), Шоудуцзичан и S1 (0,8 км).
 открытие Линий 11 (4,2 км с 4 станциями), 17 (16,5 км) и 19 (22,4 км с 6 станциями).

Примечания 

Годы в истории метрополитена
Транспорт в 2021 году